Woodmere kan avse följande platser i USA:

Woodmere, Montgomery, Alabama, en stadsdel
Woodmere, Louisiana
Woodmere, New York
Woodmere, Ohio
Woodmere Art Museum, Philadelphia, Pennsylvania